Velenje (gemeente), gemeente in Slovenië.
 Velenje (stad), hoofdplaats van die gemeente.